Давлятовка — название населённых пунктов в России:

 Давлятовка — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Давлятовка — деревня в Караидельском районе Башкортостана.